Superliga 2002 (Kazachs Суперлига) was het elfde seizoen van de competitie die nu Premjer-Liga heet.

Naamsveranderingen
Sinds vorig seizoen zijn de volgende clubs van naam veranderd (inclusief de inmiddels gedegradeerde ploegen):

Kort overzicht van het seizoen
Het elfde seizoen van de competitie die anno 2013 Premjer-Liga heet, werd gespeeld van 28 april t/m 24 oktober 2002. Er waren dit jaar nogal wat veranderingen: allereerst heette de competitie vanaf dit seizoen Superliga. Ten tweede werd de Eerste divisie, de Pervoj-Liga, vanaf nu een profdivisie, die uit 12 ploegen bestond; met het oog daarop waren er vorig seizoen 5 clubs uit de hoogste klasse gedegradeerd, die samen met voormalige 7 amateurclubs moesten strijden om promotie. Ook de Pemjer-Liga bestond dit seizoen uit 12 clubs, die elk tweemaal tegen elkaar speelden, waarna de bovenste zes ploegen in een kampioenscompetitie en de onderste zes in een degradatiecompetitie verder speelden. Die laatste groep bleek achteraf om des keizers baard te spelen, want omdat de Superliga volgend seizoen weer werd uitgebreid naar 17 clubs, was er dit jaar geen degradatie. Nieuw was ook dat alle resultaten en punten uit de voorronde werden meegenomen en bij die uit de kampioens- resp. degradatiegroepen werden opgeteld.

Zowel aan het eind van de voorronde als aan het eind van de kampioenscompetitie voerde Ertis FK Pavlodar de ranglijst aan en mocht zich dus voor de vierde maal - een record - kampioen noemen. Voor de onttroonde titelhouder, Jenïs FK Astana, restte de nationale beker door in de finale kampioen Ertis met 1-0 te bedwingen. Inmiddels was Kazachstan volledig opgenomen in de UEFA-familie, wat betekende dat er voor het eerst een Lazachse club mocht deelnemen aan de Intertoto: Tobıl FK Qostanay had de primeur.

In de degradatiecompetitie zou nummer laatst Esil FK Kökşetaw normaal gesproken moeten degraderen en nummer voorlaatst Vostok-Altın FK Öskemen promotie-/degradatiewedstrijden moeten spelen, maar door de uitbreiding van de Superliga was dit, zoals gezegd, niet meer van belang.

Clubs

Kaart

Voorronde

Eindstand 2002

Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

Resultaten 2002

1 Reglementaire 3-0.

Kampioensgroep

Eindstand 2002

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

Resultaten 2002

2 Reglementaire 3-0.

3 Reglementaire 0-3.

Degradatiegroep

Eindstand 2002

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

Resultaten 2002

2 Reglementaire 3-0.

Topscorers 2002

Zie ook
Kazachs voetbalelftal in 2002

Externe links
 Statistieken op de site van de RSSSF (Engels)
 Statistieken op de site van Kazachstanskij Futbol (Engels)
 Statistieken op de site van Клуб Любителей Истории и Статистики Футбола (Russisch)

Premjer-Liga (Kazachstan)
Kazachstan